White Rabbit (в переводе с английского — «Белый кролик»):
 White Rabbit — ресторан в Москве
 White Rabbit — второй альбом американской рок-группы Egypt Central.
 White Rabbit — песня группы Jefferson Airplane.
 White Rabbit — марка китайских молочных ирисок.

См. также 
 Белый кролик